Queimadas – comune di Bahia (Brasile)
 Queimadas – comune della Paraíba (Brasile)
 Queimadas – villaggio sull'isola di São Nicolau (Capo Verde)